Новозаво́дская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Новозаводская улица — улица в Москве.
 В Твери:
 1-я Новозаводская улица.
 2-я Новозаводская улица.
 Новозаводская улица — улица в Тольятти.

Украина 
 Новозаводская улица — улица в Днепре.